Toponymie

 localité du district de Chame dans la province de Panama Ouest.
 localité du district d'Antón dans la province de Coclé.
 localité du district de Parita dans la province de Herrera.

Autres
Cabuya autre nom de l'agave une plante, un genre de la famille des Asparagaceae.
Cabuyá nom vernaculaire de l'agave americana